

Biografia

In qualità di sceneggiatrice ha scritto sceneggiature per la regia o la produzione, tra gli altri, di Gillo Pontecorvo e dello Studio EL di Ettore Scola. Fra le sceneggiature non realizzate, The Devil's Bishop, scritta con Gillo Pontecorvo, Franco Reggiani, Furio Scarpelli, William Weaver, (Titanus Distribuzione, 1988), sceneggiatura sulla vita dell'Arcivescovo Romero, e Il grande vecchio, scritta con Franco Giraldi e Furio Scarpelli (Gaumont, 1982)

È inoltre autrice di originali radiofonici e di testi teatrali, l'ultimo dei quali, Compagni di Viaggio, prodotto dalla Compagnia Teatro Stabile Il Piccoletto di Roma di Ettore Scola e interpretato da Riccardo Garrone e Ludovica Modugno. 

Ha fatto parte della giuria del Premio Alberto Sordi e del direttivo di N.I.C.E (New Italian Cinema Events).
È attualmente Direttore Artistico del premio internazionale junghiano “Mercurius Prize for Films of particular Psychological Significance and Sensitivity to Human Rights

Come autore letterario, ha scritto il romanzo Quasi una vita (2008), con cui è stata finalista al Premio Primo Romanzo di Cuneo e al Premio Letterario Città di Tropea 2009, e tre raccolte di racconti. Altri racconti sono pubblicati su riviste letterarie come Linea d'Ombra e Lo Straniero, dirette da Goffredo Fofi.
È recensita da Filippo La Porta, come autore letterario, in “La nuova narrativa italiana”.

È psicoterapeuta e psicologa analista, membro ordinario e didatta dell’Associazione Italiana di Psicologia Analitica (AIPA) e della International Association for Analytical Psychology (IAAP).

Si è occupata del rapporto cinema e psicologia, tramite le attività dell'associazione Imaghia e del Premio Imaghia ai Film che Fanno Bene da lei fondati.

Docente di Sceneggiatura e Psicologia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, il Virtual Reality & Multimedia Park, la Scuola Holden, la Casa della Cultura di Roma, l'Accademia Costume & Moda, l'Associazione Italiana Psicologia Analitica (A.I.P.A) e altre Scuole e Università italiane.

Ha curato la traduzione dall'inglese del saggio Costruzione e rottura dei legami affettivi di J. Bowlby per Raffaello Cortina Editore.
Redattrice, autrice di racconti, articoli e interviste presso la rivista Script, la rivista Studi Junghiani, Succedeoggi.it, Lo Straniero(diretto da Goffredo Fofi).

Opere

Romanzi

 Quasi una vita, Milano, Feltrinelli Editore, 2008 ISBN 978-88-07-01740-7

 La scintilla necessaria , Milano, Mondadori Editore, 2022 ISBN 978-88-04-74635-5

Racconti

 L'amore di chiunque, raccolta di racconti, Baldini & Castoldi, 1997. ISBN 88-8089-259-2.
 Condividere, raccolta di racconti, Palermo, Ila Palma, 2005.
 Tanti posti vuoti, Raccolta di racconti-Aktis Editore, 1994. ISBN 88-85120-19-9.
 Una via mozza, in AA.VV., Giro d'Italia, Amsterdam, 2009.
 Latin Lover, in AA.VV., Tipicamente italiano, Amsterdam, 2012.

Saggi

 Il paziente sceneggiatore, Roma, Gaffi Editore, 2007, ISBN 978-88-6165-001-5

Filmografia

Cinema 
 Ti amo Maria, regia di Carlo delle Piane (1997)

Televisione 
 Piazza Navona - serie TV, 1x04 (1988)
 La omicidi - serie TV, 2 episodi (2004)

Note

Collegamenti esterni
 

Direttori artistici italiani
Insegnanti italiani del XXI secolo
Psicologi italiani